Арикемис:

 Арикемис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.
 Арикемис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рондония.